International Lawn Tennis Challenge 1903 je bil tretji turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid 

1903 v športu
1903